Als Narrenkrankheit werden Erkrankungen von verschiedenen Pflanzen bezeichnet, die durch Schlauchpilze der Gattung Taphrina hervorgerufen werden:

 Erlen-Narrentasche (Taphrina alni)
 Narrenkrankheit der Pflaumen (Taphrina pruni)
 Narrenkrankheit der Traubenkirsche (Taphrina padi)